Кальвер, Карл Густав (Calwer; 1821—1874) — немецкий естествоиспытатель.
 Кальвер () — гора Голгофа; холм или скульптурное возвышение с крестом на вершине.